Часы с кукушкой:

 Часы с кукушкой — как правило, механические часы с боем, имитирующим звук кукушки.
 «Часы с кукушкой» — мультипликационный фильм, СССР, 1973.
 «Часы с кукушкой» — пьеса Леонида Филатова и телеспектакль по ней (1978).